Wynnyky (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine.

 Stadt in der Oblast Lwiw, Stadtkreis von Lemberg, siehe Wynnyky

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Nowa Wodolaha, siehe Wynnyky (Nowa Wodolaha)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch, siehe Wynnyky (Drohobytsch)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna, siehe Wynnyky (Koselschtschyna)

Wynnyky ist der Name folgender Personen:
 Oleh Wynnyk (* 1973), ukrainischer Sänger, Songwriter und Komponist